Шалашино — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Шалашино — деревня в Дубровенском районе Витебской области
 Шалашино — деревня в Полоцком районе Витебской области.